Пётр Фёдорович Лысе́нко (; 16 сентября 1931, д. Заречаны, Полоцкий район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР — 23 марта 2020, Минск, Белоруссия) — белорусский археолог. Доктор исторических наук (1988), профессор (1993), лауреат Государственной премии Республики Беларусь (2002). Автор свыше 110 научных трудов, нескольких монографий.

Биография 
Пётр Лысенко родился в деревне Заречаны Полоцкого района Витебской области. Школьником переехал с родителями в г. Пинск, Брестская область. В 1953 году окончил Минский педагогический институт. С 1964 года работал в Институте истории АН БССР: старший научный сотрудник, заведующий сектором средневековой археологии, заведующий отделом археологии средневековья, главный научный сотрудник этого отдела.

Изучал курганы XI—XII веков, древние города: Туров, Берестье, Пинск, Слуцк, Давид-Городок, Клецк, Рогачёв, Мозырь, Менск. Пришёл к выводу, что Брест основан дреговичами. Впервые для деревянной бытовой архитектуры Древней Руси обнаружил в Бресте жилые постройки на 12—13 венцов с оконными проёмами и даже фрагментами крыши — курицами и самцами. Результатом исследований стало открытие уникального археологического музея «Берестье».

На раскопках в Турове археологом были обнаружены остатки древнего храма, предположительно разрушенные землетрясением в XIII веке
.

В 2006 году при рытье котлована на территории Брестской крепости были обнаружены остатки костей животных. Профессор П. Лысенко вызвался провести раскопки. В землянке была обнаружена глинобитная печь, в которой сохранились черепки глиняного горшка, датируемые последней третью X века. Таким образом, на практике удалось доказать существование Бреста ещё в X веке.

Примечания

Литература 
 Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Мінска. У 4 кн. Кн. 1-я. — Мн.: БЕЛТА, 2001. ISBN 985-6302-33-1.

Археологи Белоруссии
Слависты Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь